Dorking Wanderers FC (celým názvem: Dorking Wanderers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Dorking v nemetropolitním hrabství Surrey. Založen byl v roce 1999. Od sezóny 2017/18 hraje v Isthmian League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená, bílá a modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Meadowbank s kapacitou 2 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 2017/18
 FA Trophy
 3. předkolo: 2017/18
 FA Vase
 2. předkolo: 2012/13, 2013/14, 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2007–2011: Sussex County League (Division Three)
 2011–2012: Sussex County League (Division Two)
 2012–2015: Sussex County League (Division One)
 2015–2017: Isthmian League (Division One South)
 2017– : Isthmian League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1999
Surrey